Felipe de Austria ist der spanische Name folgender Personen:

Felipe de Austria y Borgoña, Felipe I de Castilla (1478–1506), König von Kastilien, siehe Philipp I. (Kastilien)
Felipe de Austria y Avis, Felipe II de España (1527–1598), König von Spanien, siehe Philipp II. (Spanien) 
Felipe III de Austria y Austria, Felipe III de España (1578–1621), König von Spanien, siehe Philipp III. (Spanien)
Felipe IV de Austria y Austria-Estiria, Felipe IV de España (1605–1665), König von Spanien, siehe Philipp IV. (Spanien) 
Felipe Próspero de Austria y Austria (1657–1661), Infant von Spanien und Portugal, siehe Philipp Prosper von Spanien